Sigh No More (album Gamma Ray)
 Sigh No More (album Mumford & Sons)